Die Communauté de communes Couserans Pyrénées ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 18. November 2016 gegründet und umfasst 94 Gemeinden. Die Einwohnerzahl liegt () bei  Personen. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Lizier. Der Gemeindeverband ist nach der ehemaligen Grafschaft Couserans (im Mittelalter Teil der Region Gascogne) und dem Gebirge der Pyrenäen benannt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 als Nachfolger der Gemeindeverbände Communauté de communes de l’Agglomération de Saint-Girons, Communauté de communes du Bas Couserans, Communauté de communes du Canton de Massat, Communauté de communes du Canton d’Oust, Communauté de communes du Castillonnais, Communauté de communes du Séronais 117, Communauté de communes de Val-Couserans und Communauté de communes du Volvestre Ariégeois.

Mitgliedsgemeinden 
Zur Communauté de communes Couserans Pyrénées gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Einzelnachweise 

Couserans Pyrenees
Gegründet 2017